Winged Victory steht für:

 Winged Victory (Roman), einen semi-autobiographischen Roman über den Luftkampf im Ersten Weltkrieg von Victor Maslin Yeates
 Winged Victory (Comic), eine feministische Superheldin in der Astro City Comic-Serie
 Winged Victory (Drama), ein im Zweiten Weltkrieg spielendes Broadway-Drama von Moss Hart aus dem Jahr 1943
 Winged Victory (Film), ein Kriegsdrama des Regisseurs George Cukor auf der Grundlage des Moss Hart Dramas aus dem Jahr 1944